Клузо () — французская фамилия. Известные носители:

 Клузо, Анри-Жорж (1907—1977) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Клузо, Вера (1913—1960) — французская актриса и сценарист бразильского происхождения.